Katharina Jagiellonica ist der Name folgender Personen:

* Katharina Jagiellonica (1526–1583), polnisch-litauische Prinzessin, Königin von Schweden
 Katharina Jagiellonica (Montfort) (1503–1548), polnische Prinzessin, Gräfin von Montfort
 Katharina von Österreich (1533–1572), durch Heirat Königin von Polen